Mauchen ist der Name folgender Orte:

 ein Ortsteil von Stühlingen in Baden-Württemberg, siehe Mauchen (Stühlingen)
 ein Ortsteil von Schliengen in Baden-Württemberg
 eine abgegangene Siedlung in Baden-Württemberg, siehe Mauchen (Wüstung)
 eine abgegangene Siedlung im Elsass mit der Kapelle von Mauchen bei Marckolsheim